

Sporters 
 Jack Marshall (motorcoureur), Engels motorcoureur
 Jack Marshall (honkballer) (1883-?), Amerikaans honkballer
 Jack Marshall (Amerikaans voetballer) (1892-1964), Amerikaans voetballer
 Jack Marshall (ijshockeyer) (1877-1965), Canadees ijshockeyspeler
 Jack Marshall (cricketer) (1916-2000), Engels cricketer
 Jack Marshall (Engels voetballer) (1917-1998), Engels voetballer
 Jack Marshall (rugbyspeler) (1926-2013), Australisch rugbyspeler

Entertainment
 Jack Marshall (schrijver) (1936), Amerikaans schrijver en dichter
 Jack Marshall (musicus) (1921-1973), Amerikaans gitarist, dirigent en componist

Politics
 Jack Marshall (Canadees politicus) (1919-2004), Canadees politicus
 Jack Marshall (Nieuw-Zeelands politicus) (1912-1988) Nieuw-Zeelands politicus (premier)